Football Club Dinamo Tbilisi (normalt bare kendt som Dinamo Tbilisi) er en georgisk fodboldklub fra hovedstaden Tbilisi. Klubben spiller i landets bedste liga, Umaglesi Liga, og har hjemmebane på Boris Paichadze Stadion. Klubben blev grundlagt i 1925 og har siden da været Georgiens mest succesfulde klub. Holdet har gennem tiden vundet to sovjetiske og 13 georgiske mesterskaber, to sovjetiske og otte georgiske pokaltitler, og som kronen på værket, Pokalvindernes Europa Cup, som man sikrede sig i 1981.

Titler 

 Sovjetiske Liga (2): 1964 og 1978

 Georgiske Liga (18): 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2003, 2005, 2008, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020.

 Sovjetiske Pokalturnering (2): 1976 og 1979

 Georgiske Pokalturnering (8): 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2003, 2004, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016 (forår).

 Superpokalturnering (8): 1996, 1997, 1999, 2005, 2008, 2014, 2015 og 2021.

 Pokalvindernes Europa Cup (1): 1981

Historiske slutplaceringer

Umaglesi Liga

Erovnuli Liga

Nuværende trup 
Pr. 10. september 2020.

Kendte spillere 
  Kakha Kaladze
  Levan Kobiashvili
  Shota Arveladze
  Giorgi Demetradze
  Temuri Ketsbaia

Danske spillere 
  Ingen

Referencer

Eksterne henvisninger 
Klubbens officielle hjemmeside

Fodboldklubber i Georgien
Etableret i 1925
Tbilisi